

Patronyme 

 Corinna Mura (1910-1965), actrice, chanteuse et guitariste américaine.
 Gianni Mura (1945-2020), journaliste et écrivain italien.
 Mura (1892-1940), écrivaine italienne.

Toponymes

Espagne 
 Mura est une commune espagnole de la province de Barcelone.

Italie 
 Mura est une commune italienne de la province de Brescia.

Europe centrale 
 La Mura est une rivière alpine, affluent de la Drave.

République démocratique du Congo 

 La Mura est une rivière du Haut-Katanga, affluent de la Panda au sud de Likasi.

Abréviation 
 MURA est une abréviation française pour « Munition à risques atténués » (insensible aux chocs et feu entre autres).

Autres 
 Mura (1892-1940), écrivaine italienne ;
 Mura est un principe de management du système de production de Toyota.
 Le NŠ Mura est un club slovène de football.
 Mura est une équipe d'intervention de la police de Liège, en Belgique, spécialisée pour le centre-ville.
 Un effet Mura, défaut de luminosité dans les écrans LCD.